Ла Парида има више значења:

 Ла Парида (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Парида (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Парида (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Парида (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику